Walzer steht für:

 Walzer (Tanz), ein Paartanz im 3/4-Takt, dazu zählen:
 Wiener Walzer
 Langsamer Walzer
 Vals (Tango), Tango-Walzer
  Walzer (Musik), ein Musikstück im 3/4- oder 6/8-Takt
 Walzer (Beruf), ein Beruf in der stahlverarbeitenden Industrie 
 Stadler Walzer, ein Triebzug der Appenzeller Bahnen

Walzer ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Walzer (1902–1978), deutscher Kunsthistoriker
 Alexander Walzer (* 1969), deutscher Unternehmer

 Anton Walzer (1902–1962), Opfer der Berliner Mauer
 Franz Walzer (1919–1975), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hugo Walzer (1884–1927), deutscher Maler
 Julius Walzer (1838 – nach 1907), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Martin Walzer (1883–1958), Priester und Prälat der Diözese Speyer sowie Politiker
 Michael Walzer (* 1935), US-amerikanischer Sozialphilosoph, Moralphilosoph und Intellektueller
 Nana Walzer (* 1973), österreichische Autorin, Kommunikationswissenschaftlerin und Radiomoderatorin
 Paul Walzer (1879–1936), deutscher Landrat
 Pierre-Olivier Walzer (1915–2000), Schweizer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Raphael Walzer (1888–1966), deutscher Benediktinerabt
 Richard Rudolf Walzer (1900–1975), deutsch-britischer Sprachwissenschaftler und Philosoph
 Rudolf Walzer (1889–1970), deutscher nationalsozialistischer Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Ravensburg 1932–1945
 Tina Walzer (* 1969), österreichische Historikerin und Autorin
 Werner Walzer (* 1947), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wälzer